Легенды польские () — серия короткометражных фильмов в жанре научной фантастики и фэнтези, снятые при сотрудничестве польского интернет-аукциона  и студии компьютерной графики . Короткометражки режиссированы польским аниматором Томашем Багиньским. Тематикой серий является футуристическая интерпретация польских народных преданий и легенд.

Литературная основа 
Основой для сценария стали сочинение «Интервью с Борутой» авторства  и  и сборник Legendy polskie, где каждая история написана отдельным автором. За рассказ «Интервью с Борутой» его авторы в 2016 году получили литературную премию в области фантастики имени Януша Зайделя.

В ролях 
 ) / Tomasz Drabek — старший дьявол Борута, начальник польского ада (отсылка к средневековому дьяволу Боруте)
 Пётр Махалица / Piotr Machalica — дьявол Рокита (отсылка к средневековому )
 Александра Каспшик / Aleksandra Kasprzyk — дьяволица Люцинка
 Александра Палеолог / Aleksandra Poleolog — Марыся, послушница дьяволов
  / Tomasz Włosok — Янек Шевчик, робототехник
 Ванесса Александер / Vanessa Aleksander — Оля 
  / Kim Kold — Адольф Камчатков по прозвищу Smok (с )
 Малгожата Миколайчак / Małgorzata Mikołajczak — Ласка, человекоподобный андроид
 Роберт Венцкевич / Robert Więckiewicz — Ян Твардовский, польский миллиардер
  / Pawel Domagala — Богусь Колодзей, полицейский (фамилия героя — это отсылка к легендам раннего Средневековья о Пясте Колодзее)
 Олаф Любашенко / Olaf Lubaszenko — Евгениуш Бардаха, отставной комиссар полиции, дядя Богуся Колодзея
 Михалина Ольшаньская / Michalina Olszańska — Жепиха (имя героини — это отсылка к Жепихе, жене Пяста Колодзея), сотрудница организации «Железная гора»  
 Юлианна Пиотровская (голос) / Julianna Piotrowska — Василиск, мифическое змееподобное существо с головой петуха, взглядом способное обращать людей в камень 
 Катажина Поспех / Katarzyna Pośpiech — Яга, лесная колдунья (имя героини — это отсылка к мифической Бабе Яге, однако, внешним видом она не напоминает уродливую старуху из славянской мифологии)
 Михал Ярошевич (голос) / Michal Jaroszewicz — Перун, верховный бог в славянском язычестве

Эпизоды 
По состоянию на 2019 год вышло пять эпизодов. Начиная с третьего, авторы проекта стали размещать сцены после титров.

Музыкальные клипы 
23 сентября 2016 года на YouTube-канеле Allegro вышел первый музыкальный клип с героями мини-сериала Legendy polskie. В последующем вышли ещё пять клипов. В них авторы проекта показывают моменты из жизни героев. Музыкальной составляющей клипов  стали композиции, звучащие в эпизодах мини-сериала.

Отзывы 
Короткометражки, выложенные на YouTube-канале Allegro, вызвали положительные отзывы у  интернет-аудитории. В течение нескольких недель количество просмотров первых двух эпизодов (Дракон и Твардовский) достигло 6 млн., на 21 мая 2018 года число просмотров всех пяти эпизодов на том же канале достигло 54 миллионов.

Полнометражный фильм 
Рост интереса и призыв поклонников подтолкнули создателей к съёмкам полнометражного фильма, о чём и было объявлено в мае 2018 года на фан-фестивале польской фантастики  в Познани. К проекту привлечены сотрудники Allegro, Platige Image и NEXT FILM. Премьера полнометражного фильма с рабочим названием Твардовский 3.14 запланирована на экранах кинотеатров в конце 2019 года. В сюжете повествуется о судьбе Твардовского, сбежавшего от Боруты на Луну. Томаш Багиньский стал режиссёром фильма.

Примечания 

Короткометражные фильмы Польши
Фантастические фильмы Польши
Фильмы по славянской мифологии